Ранчо дел Ринкон има више значења:

 Ранчо дел Ринкон (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо дел Ринкон (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику